Mattoon kan syfta på:

Mattoon, Illinois
Mattoon, Wisconsin